Trichocephalida är en ordning av rundmaskar. Trichocephalida ingår i klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Trichocephalida 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Trichocephalida

es:Trichurida